Schönbohm ist der Familienname folgender Personen:
 Arne Schönbohm (* 1969), deutscher Manager
 Jörg Schönbohm (1937–2019), deutscher Offizier und Politiker (CDU)
 Kurt Schönbohm (1908–1997), deutscher Gartenarchitekt
 Siegfried Schoenbohm (1938–2006), aus den USA stammender Opernregisseur
 Wulf Schönbohm (* 1941–2021), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Schönbaum